

Резултати

Серии

Semifinals

Semifinal 1

Semifinal 2

Final

Източници 

Плуване на летните олимпийски игри 2012